Lusso (« luxe » en italien) peut faire référence à :

Automobile 

 Ferrari 250 GT Lusso, automobile de tourisme de Ferrari ;
 Ferrari GTC4Lusso, automobile de tourisme de Ferrari ;
 Touring Berlinetta Lusso, concept car de Carrozzeria Touring.

Autres 

 , magazine britannique ;
 le , rivière angolaise ;
 Lusso, nom suisse de la marque de crèmes glacées Miko ;
 Hasselblad Lusso, version de l'appareil photographique Sony Alpha 7.

Voir aussi